Stockbridge kan avse:

 Stockbridge indianer – kristna mohikaner vid Stockbridge, Massachusetts

Personer
 Francis B. Stockbridge (1826–1894), en amerikansk republikansk politiker

Geografi

Storbritannien
 Stockbridge, Edinburgh – ett område i Edinburgh
 Stockbridge, Hampshire – en ort i grevskapet Hampshire

USA
 Stockbridge, Georgia – en stad (city) i Henry County
 Stockbridge, Massachusetts – en kommun (town) i Berkshire County
 Stockbridge, Michigan – en ort (village) i Ingham County
 Stockbridge, New York – en town i  Madison County
 Stockbridge, Vermont – en town i Windsor County
 West Stockbridge – en kommun (town) i Berkshire County i Massachusetts